Die 119. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport fanden vom 17. bis 21. August 2005 auf der Radrennbahn in Hamburg-Stellingen statt.

Ergebnisse

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Weblinks 
 Resultate auf rad-net.de

2005
Radsportveranstaltung 2005
Sportveranstaltung in Hamburg